Akureyjar kan syfta på följande platser:

Island 

 Akureyjar (öar i Island, lat 65,36, long -22,23), Västlandet, 
 Akureyjar (öar i Island, lat 65,02, long -23,01), Västlandet, 

Robotskapade Islandförgreningar